Noriyasu Seta (瀬田 記康 Seta Noriyasu) es un personaje ficticio de la serie de manga y anime Love Hina. Su rol es principal, debido a los conflictos que genera una vez hecha su reaparición. Es una parodia de Indiana Jones.

Historia 
Noriyasu es un arqueólogo egresado de la Universidad de Tokio, que al igual de Keitaro fue un rōnin tres veces durante sus intentos de ingresar. Antes de aparecer en la historia, existió un romance con Haruka Urashima, que es la tía de Keitaro; y fue tutor de Naru.

En el tercer año de los estudios de Naru, Noriyasu deja de ser su tutor para desaparecer sin dejar rastro alguno. Según relata en su reaparición, él fue a buscar la civilización perdida de las tortugas en la isla Pararakelse, que se supone que se ubica en algún lugar del Océano Pacífico.

Luego, al retornar al Japón, trae consigo a su hija Sarah McDougal, y vive en una furgoneta junto al campus de la Universidad de Tokio. Llega a Hinatasou debido a que buscaba la civilización perdida de las tortugas, apareciendo por el templo que colinda detrás de la residencia.

En la historia central, él fue el tutor de Naru, teniendo ella un amor hacia él. Una vez que conoce a Keitaro, lo contrata como su ayudante de expediciones. Una vez juntos, Seta le da ánimos a Keitaro para que no abandone su afán de segui buscando el ingreso a Todai.

Personalidad y habilidades 
Es una persona muy alegre, tranquila, quien no se preocupa por los problemas que ocasionan pequeñas pruebas en la vida. Además es algo ciego, debido que siempre termina culpando a Keitaro por romper algo.

Sus habilidades más notorias son de artes marciales, derrotando a Motoko en un enfrentamiento. Además es un pésimo conductor, debido a que siempre se estrella contra los postes o murallas.

Trivia 
 Sara en realidad es adoptada y proviene de California. Ella llama como papa a Seta.
 Una antigua relación entre él y Haruka se hace notar en el Especial de Primavera.
 En el episodio final de Love Hina Again, es él quién rescata a Keitaro y Naru de la persecución de las chicas.
 Siempre que choca sale con una herida con sangre, pero cuando alguien le pregunta sobre su estado se repone y la herida y la sangre desaparecen.

Seta, Noriyasu

fr:Personnages de Love Hina#Seta Noriyasu